Louis Béguin peut désigner :

 Louis Béguin (1747-1831), homme politique français ;
 Louis Béguin (1911-1944), résistant français.

Notes et références

Voir aussi 

 Louis Beguin-Billecocq (1865-1957), diplomate et entomologiste français.